Maison de la Tour (Dompierre-sur-Besbre)
 Maison de la Tour (Vouvry)